Obstaja več znanih oseb Jani Kovačič :
 
 Jani Kovačič - kantavtor
 Jani Kovačič (odbojkar) - odbojkar